Only a Tramp – film del 1909 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
 Only a Tramp – film del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company